То́рбін — українське і єврейське () прізвище.

Персоналії 
 Григорій Торбін (* 1971) — український математик, проректор з наукової роботи НПУ імені М. П. Драгоманова.
 Сергій Торбін (* 1977) — український військовик, ветеран Російсько-української війни, позивний «Опер».
 Бася Торбіна (1903—1974) — радянська діячка, депутат Верховної ради СРСР 1-го скликання.

Українські прізвища
Єврейські прізвища